Salomaa ist der Familienname folgender Personen:

 Arto Salomaa (* 1934), finnischer Informatiker und Mathematiker
 Jarno Salomaa, finnischer Musiker und Sänger